Miejscowości w USA:
 Dunkirk – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Dunkirk – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Calvert
 Dunkirk – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Dunkirk – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Dunkirk – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Dunkirk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Dunkirk (ang. Dunkirk Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Dunkirk (ang. Dunkirk Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
W Wielkiej Brytanii:
 Dunkirk – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Dunkirk – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Zobacz też 
 Dunkierka – ujednoznacznienie dotyczące polskojęzycznej nazwy miasta 
 Dunkerque – ujednoznacznienie dotyczące francuskojęzycznej nazwy miasta